Teemu Pulkkinen (né le  à Vantaa) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il débute en SM-liiga  avec le Jokerit. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le Dinamo Minsk. La saison suivante, son frère Toni intègre aussi l'effectif du Jokerit .Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au quatrième tour, à la  au total par les Red Wings de Détroit. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit face aux Oilers d'Edmonton.

Le , il est réclamé au ballottage par le Wild du Minnesota.

Le , il est repêché des Coyotes de l'Arizona par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
 Championnat du monde moins de 18 ans
 2010 : termine meilleur pointeur, meilleur buteur.
 2010 : nommé meilleur attaquant.
 SM-liiga
 2011 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Jokerit || SM-liiga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Suomi U20 || Mestis|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Jokerit || SM-Liiga || 12|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Jokerit || SM-Liiga || 55|| 18|| 36|| 54|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011 || Suomi U20 || Mestis || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Jokerit || SM-Liiga || 56||16 ||21 || 37||41 || 4|| 0|| 1|| 1||2 
|-
| 2012-2013 || Jokerit || SM-Liiga || 59|| 14|| 20|| 34|| 49|| 6|| 2|| 3|| 5|| 22 
|-
| 2012-2013|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| 14|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2013-2014|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 71 || 31 || 28 || 59 || 34 || 10 || 5 || 6 || 11 || 10 
|-
| 2013-2014|| Red Wings de Détroit || LNH|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 46 || 34 || 27 || 61 || 30 || 16 || 14 || 4 || 18 || 22
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 31 || 5 || 3 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 6 || 6 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 9 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 47 || 18 || 18 || 36 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||75 ||29 ||36 ||65 ||44 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2018-2019|| Dinamo Minsk || 50|| 15 || 14 || 29 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| Dinamo Minsk || KHL || 33|| 17|| 10|| 27|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL ||17 || 6 || 6 ||12 || 14 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 24 || 7 || 9 || 16 || 16 || 11 || 7 || 2 || 9 || 8
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 49 || 22 || 12 || 34 || 22 || 10 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 63|| 15|| 12|| 27|| 24|| -|| -|| -|| -|| -

| 83 || 13 || 9 || 22 || 32 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2009 || align=left| Finlande U18 ||align=left|Championnat du monde -18 ans || 6|| 7|| 6|| 13|| 4|| +9||align=left| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align=left| Finlande U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6|| 10|| 5|| 15|| 10|| -2||align=left| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align=left| Finlande U20 ||align=left|Championnat du monde junior || 6|| 3|| 6|| 9|| 2|| +2||align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Finlande U20 ||align=left|Championnat du monde junior || 7|| 6|| 4|| 10|| 2|| +4||align=left| place
|-
|2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde||8 ||0 ||2 ||2 ||2 ||+2 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en janvier 1992
Naissance à Vantaa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Willie-Marshall